Susa – miasto w Libii
 Susa – miasto w Tunezji
 Susa – miasto w Kolumbii
 Susa – miejscowość i gmina we Włoszech
 Şuşa – miasto w Azerbejdżanie

Zobacz też 
 Suza (Szusz) – starożytne perskie miasto w Iranie